Гуму́ш () — караимская фамилия.

Известные носители 
 Гумуш, Давид Маркович (1899—1980) — караимский просветитель, выпускник АКДУ.
 Гумуш, Соломон Иосифович (1848—1913) — старожил Ялты и последний газзан местной кенассы в течение более 40 лет.

См. также 
 Кумыш